Ильмово — название населённых пунктов в России:

 Ильмово — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Ильмово — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Ильмово — деревня в Кезском районе Удмуртии.